Крапинске-Топлице () — община с центром в одноимённом посёлке на севере Хорватии, в Крапинско-Загорской жупании. Население 1282 человека в самом посёлке и 5358 человек во всей общине (2011). Подавляющее большинство населения — хорваты (98,9 %). В состав общины кроме административного центра входят ещё 16 деревень. Посёлок Крапинске-Топлице — бальнеологический курорт.

Посёлок находится в холмистой местности в Хорватском Загорье. В 7 км к северо-востоку находится город Крапина, в 8 км к северо-западу — Преграда, в 8 км к юго-западу — Кланьец и в 8 км к юго-востоку — Забок. Через Крапинске-Топлице проходят автодороги D507 Забок — Крапинске-Топлице — Преграда и D205 Крапинске-Топлице — Кланьец — Развор.

Посёлок известен своими термальными источниками ( — источники). Термальные воды Крапинске-Топлице были известны ещё в римскую эпоху под именем «Aquae vivae». В 1772 году на источниках была построена первая купальня, это событие было описано Генрихом Кранцем, в 1808 году — вторая. В 1862 году Якоб Бадель выкупил обе купальни, открыл три новые и организовал санаторий. В 1956 году в Крапинске-Топлице открыта больница по медицинской реабилитации, в 1993 году — кардиологическая больница.

Приходская церковь Святой Троицы впервые упомянута в 1676 году, современное здание было построено в 1829 году.

Всего в посёлке 4 термальных источника минеральной воды с температурой 39-41 ºC.

Примечания

Ссылки 
 Сайт общины
 Туристическая страница Крапинске-Топлице
 Параметры минеральной воды на сайте больницы по медицинской реабилитации в Крапинске-Топлице

Общины Крапинско-Загорской жупании
Курорты Хорватии